Fimleikafélag Hafnarfjarðar – profesjonalny klub piłkarski z Islandii z siedzibą w Hafnarfjörður powstały 15 października 1929. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Kaplakriki mogącym pomieścić 6450 osób.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Islandii: 8
 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016
 Puchar Islandii: 2
 2007, 2010
 Superpuchar Islandii: 6
 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013
 Puchar Ligi Islandzkiej: 6
 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2014

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1974

Przypisy 

 
Islandzkie kluby piłkarskie
Sport w Hafnarfjörður
Kluby piłkarskie założone w 1929